Gaag ist der Familienname folgender Personen:

 Dmitri Gaag (* 1971), kasachischer Triathlet
 Florian Gaag (* 1971), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Jacob van der Gaag (1905–1988), niederländischer Widerstandskämpfer und Diplomat
 Lotti van der Gaag (1923–1999), niederländische Bildhauerin und Malerin
 Wolfgang Gaag (* 1943), deutscher Hornist und Musikprofessor, Mitglied bei German Brass

Gaag ist die Bezeichnung für einen Kanal in den Niederlanden, siehe Gaag (Kanal)